A Feira do Livro de Madrid é um evento cultural que se celebra uma vez ao ano, durante os últimos dias de maio e primeiros de junho, em Madrid (Espanha).

Ligações externas 
 

Cultura de Madrid
Madrid